Сальсéдо () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сальседо, Доминго (род. 1983) — парагвайский футболист и футбольный тренер.
 Сальседо, Игнасио (род. 1947) — испанский футболист.
 Сальседо, Карлос (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Сальседо, Клаудия (род. 1980) — чилийская биатлонистка.
 Сальседо, Сантьяго (род. 1981) — парагвайский футболист.
 Сальседо, Хуан де (1549 — 1576) — испанский исследователь Филиппинских островов.

Топоним 
 Сальседо  — один из кантонов Эквадора в провинции Котопахи.
  — город в Доминиканской Республике.